Арпа́ ():

 Арпа — горная река в Армении и Нахичеванской АР (Азербайджан);
 «Арпа» — армянский футбольный клуб из города Ехегнадзор.

См. также 
 ARPA